Die Libanesische Premier League 1997/98 war die 38. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten 14 Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar.

Salam Zgharta und Al-Shabiba Mazraa stiegen nach der Saison 1996/97 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren al Ahed und Al-Ahli Saida.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 1997/98 bei RSSSF.com

1997 98
Fußballsaison 1997/98